Поаль (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Пла-д’Уржель. Занимает площадь 8,9 км². Население — 622 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página oficial del Ayuntamiento 
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Página de la Diputación de Lérida dedicada a Poal

Муниципалитеты Льейды